Futebol Clube (FC) de Famalicão – portugalski klub piłkarski, grający w Primeira Liga, mający siedzibę w mieście Vila Nova de Famalicão.

Historia 
Klub został założony 21 sierpnia 1931 roku. W sezonie 1946/1947 po raz pierwszy wystąpił pierwszej lidze i spędził w niej rok. Do portugalskiej pierwszej ligi FC Famalicão wrócił w 1978 roku, ale ponownie po roku czasu spadł z niej. W latach 1990-1994 klub grał przez cztery sezony z rzędu w pierwszej lidze.

Historia występów w pierwszej lidze

Obecny skład 
Stan na czerwiec 2015

Reprezentanci kraju grający w klubie 
Stan na czerwiec 2015.

Przypisy

Bibliografia 
Oficjalna strona klubu 

Portugalskie kluby piłkarskie
Kluby piłkarskie założone w 1931